Colita steht für

 La Colita, spanischer Partytanz
 Colita (Fotografin) (* 24. August 1940), spanische Fotografin